Lichaamsholte (embryologie)
 Lichaamsholte (anatomie)